Mark Barberio (né le  à Montréal, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur issu de la Ligue de hockey junior majeur du Québec où il a joué quatre saisons avec les Screaming Eagles du Cap-Breton et des Wildcats de Moncton. Il a été repêché par le Lightning de Tampa Bay et fait ses débuts professionnels avec les Admirals de Norfolk, club-école du Lightning, lors de la saison 2010-11. Il remporte la Coupe Calder 2012 avec les Admirals de Norfolk. Le , il devient agent libre et signe un contrat d'un an avec les Canadiens de Montréal. Après avoir été mis au ballotage par les Canadiens, il est réclamé par l'Avalanche du Colorado en .

Au début de la saison 2020-2021, il rejoint le Lausanne HC, club suisse de NL, pour une durée de 3 ans.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 ||Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||41 ||2 ||8 ||10 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Wildcats de Moncton ||LHJMQ ||19 ||1 ||6 ||7 ||21 ||7 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2007-2008 ||Wildcats de Moncton ||LHJMQ ||70 ||11 ||35 ||46 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Wildcats de Moncton ||LHJMQ ||66 ||15 ||30 ||45 ||42 ||10 ||0 ||4 ||4 ||8
|-
|2009-2010 ||Wildcats de Moncton ||LHJMQ ||65 ||17 ||43 ||60 ||72 ||21 ||5 ||17 ||22 ||12
|-
|2010 ||Wildcats de Moncton ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2010-2011 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||68 ||9 ||22 ||31 ||28 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 2011-2012|| Admirals de Norfolk || LAH || 74|| 13|| 48|| 61|| 39|| 17|| 2|| 7|| 9|| 12
|-
| 2012-2013|| Crunch de Syracuse || LAH || 73|| 8|| 34|| 42|| 44|| 18|| 3|| 12|| 15|| 18
|-
| 2012-2013|| Lightning de Tampa Bay || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 49 || 5 || 5 || 10 || 28 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2014-2015 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 52 || 1 || 6 || 7 || 16 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 26 || 2 || 18 || 20 || 25 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 30 || 2 || 8 || 10 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 20 || 3 || 15 || 18 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canadiens de Montréal || LNH || 26 || 0 || 4 || 4 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Avalanche du Colorado || LNH || 34 || 2 || 7 || 9 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || Avalanche du Colorado || LNH || 46 || 3 || 10 || 13 || 31 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| 2018-2019 || Avalanche du Colorado || LNH || 12||1 ||0 ||1 ||4  || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Eagles du Colorado || LAH || 2||0 ||1 ||1 ||4  || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Eagles du Colorado || LAH || 4||0 ||0 ||0 ||6  || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Avalanche du Colorado || LNH || 21||0 ||2 ||2 ||16  || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Lausanne HC || National League || 43 || 1 || 19 || 20 || 95 || 4 || 0 || 0 || 0 || 29
|-
| 2021-2022|| Lausanne HC || NL || 14||0 ||6 ||6 ||8 || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || Ak Bars Kazan || KHL || 6|| 1|| 2|| 3|| 2|| - || - || - || - || -
|-
|2022-2023 || HK Dinamo Minsk || KHL || || || || || ||

| 272 || 14 || 42 || 56 || 115 || 9 || 0 || 1 || 1 || 12

Au niveau international 

|-
| 2022 || align=left| || align=left| Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || align=left| Sixième place

Références 

Naissance en mars 1990
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Gagnant du trophée Eddie-Shore
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Lausanne HC
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK Dinamo Minsk